Elisabetta di Wittelsbach (o Elisabetta Wittelsbach) fu il nome di diverse regine e aristocratiche europee:

 Elisabetta di Wittelsbach (1227-1273), regina di Germania;
 Elisabetta di Baviera (1329-1402), figlia dell'imperatore Ludovico il Bavaro;
 Elisabetta di Baviera (1443-1484), figlia di Alberto III di Baviera, principessa di Baviera-Monaco e per matrimonio principessa elettrice di Sassonia
 Elisabetta di Wittelsbach (1837-1898), duchessa in Baviera, imperatrice d'Austria e regina d'Ungheria;
 Elisabetta di Wittelsbach (1876-1965), duchessa in Baviera, regina dei belgi;
 Elisabetta di Wittelsbach-Palatinato (1483-1522), principessa palatina;
 Elisabetta Ludovica di Baviera (1801-1873), regina di Prussia;
 Elisabetta di Wittelsbach-Palatinato (1351-1401), figlia di Roberto II del Palatinato, principessa palatina;
 Elisabetta di Wittelsbach-Palatinato (1381-1409), figlia di Roberto del Palatinato, principessa del Sacro Romano Impero;
 Elisabetta di Wittelsbach-Palatinato (1553-1554), figlia di Volfango del Palatinato-Zweibrücken;
 Elisabetta di Wittelsbach-Palatinato (1555-1625), figlia di Volfango del Palatinato-Zweibrücken;
 Maria Elisabetta di Wittelsbach-Palatinato (1561-1629), figlia di Volfango del Palatinato-Zweibrücken;
 Elisabetta di Wittelsbach-Palatinato (1693-1728), figlia di Carlo III Filippo del Palatinato;
 Elisabetta di Wittelsbach (1306-1330), figlia di Stefano I di Baviera;
 Elisabetta di Wittelsbach-Simmern (1540-1594), figlia di Federico III del Palatinato e duchessa consorte di Sassonia;
 Elisabetta Carlotta di Wittelsbach-Simmern (1597-1660), principessa palatina; 
 Elisabetta di Wittelsbach (1618-1680), figlia di Federico V Elettore Palatino;
 Elisabetta Carlotta di Baviera (1652-1722), duchessa d'Orleans.

 Elisabeth von Bayern (Isabella di Baviera, 1361-1382) – nobile tedesca della casata dei Wittelsbach, unica figlia del duca Federico di Baviera, moglie di Marco Visconti, signore di Parma